A légy (1958), Kurt Neumann filmje
A légy (1980), Rofusz Ferenc filmje
A légy (1986), David Cronenberg filmje
A légy 2. (1989), Chris Walas filmje